USS Nautilus — кораблі ВМС США.

 USS Nautilus (1799) — шхуна, збудована у 1779 році. Придбана флотом США у 1803 році. Брала участь у Перша берберсьій війні. Захоплена британцями у у 1812 році під час англо-американської війни (1812—1815). Продана у 1817 році.
 USS Nautilus (1838) — шхуна, збудована у 1838 році для гідрографічних досліджень американського узбережжя. Придбана флотом у 1847 році, брала участь в американо-мексиканській війні (1846-1848). Після війни продовжувала гідрографічні дослідження до 1859 року.
 USS Nautilus (SS-168) — підводний човен типу V. Збудований у 1930 році. Брав участь у Другій світовій війні. Зданий на злам у 1945 році.
 USS Nautilus (SSN-571) — перший у світі підводний човен з ядерним реактором. Збудований у 1955 році. На службі до 1980 року. Перетворений на корабель-музей.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни